Papacostea:
 Cezar Papacostea
 Șerban Papacostea
 Victor Papacostea

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă